Андре́й Ермако́в:
 Ермаков, Андрей Андреевич (род. 1987) — артист балета, солист Мариинского театра.
 Ермаков, Андрей Валерьевич (род. 1976) — российский футболист.
 Ермаков, Андрей Васильевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Ермаков, Андрей Григорьевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Ермаков, Андрей Павлович (1904—1939) — капитан, Герой Советского Союза.